Jago steht für:
 Iago, eine literarische Figur in William Shakespeares Theaterstück Othello 
 Jago (Name), ein Name in der Gegend um Cornwall 
 Jago (Forschungstauchboot), ein deutsches Forschungstauchboot (seit 2006)
 Jago Automotive, eine britische Automobilmarke (1965–1997) 
 deegree ist ein freies Java-Framework für die Verwaltung und Darstellung geographischer Daten und entstand aus einem Projekt namens „JaGO“.
 JAGO, ein deutsches Unternehmen

Jago ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Jago, britische Autorin

Sonstiges:
 Jago-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Iago (Begriffsklärung)
 Jagow
 Yago